Boćarski klub Sveti Petar je boćarski klub iz Sveti Petar u Šumi.
Osnovan je 2008. godine.

Klupski uspjesi

Plasmani po prvenstvima

Sveti Petar
Sveti Petar u Šumi